Минулого року чемпіонкою була Джил Тайхманн, але цьгоріч вона відмовилася від участі в турнірі.

Титул виграла Фіона Ферро, здолавши в фіналі Анетт Контавейт з рахунком 6–2, 7–5. Ферро першою виграла турнір WTA  після перерви, зв'язаної з пандемією коронавірусу.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Main draw 
Qualifying draw 

Internazionali Femminili di Palermo - Singles
2020 Singles
2020 в італійському спорті